

Helyek
 Amerikai Egyesült Államok
Gary (Dél-Dakota)
Gary (Tampa)
Gary (Indiana)
Gary (Maryland)
Gary (Minnesota)
Gary (Nyugat-Virginia)
Gary – New Duluth
Gary City
 Irán
Gary (Irán)

Hajók
USS Gary (DE-61)
USS Gary (CL-147)
USS Gary (FFG-51)
USS Thomas J. Gary (DE-326)

Más
4735 Gary, aszteroida

Kapcsolódó szócikkek 
 Garry (egyértelműsítő lap)
 Gareth (given name)
 Garath (egyértelműsítő lap)
 Garaidh, a given name